Баня може да се отнася за:
 баня – помещение за къпане, къпалня
 баня – вид лечебна процедура, водна терапия
 „Баня“, пиеса от Владимир Маяковски.;

Както и за населени места в следните страни:

България 
 Баня, град в Област Пловдив;
 Баня, село в Област Благоевград;
 Баня, село в Област Бургас;
 Баня, село в Област Пазарджик;
 Баня, село в Област Сливен;

Гърция 
 Баня, днес Лутрохори, село в дем Въртокоп, Централна Македония, Гърция;
 Баня, по-късно Агия Параскеви, бивше село в дем Горуша, Населишко, Гърция;
 Баня (дем Дедеагач), по-късно Лутрос, село в Дедеагач, Западна Тракия, Гърция;

Северна Македония 
 Баня, село в община Чешиново-Облешево, Република Северна Македония;
 Старо алтернативно име на град Демир Капия.

Словакия 
 Нова баня, град

Сърбия 
 Баня, село в Община Аранджеловац;
 Баня, село в Община Нови пазар;
 Баня, село в Община Прибой;

Хърватия 
 Баня, квартал на град Въргорац, Сплитско-далматинска жупания;
 Баня, квартал на град Плоче, Дубровнишко-неретванска жупания

Босна и Херцеговина 
 Баня, село в Община Фойница, в Среднобосненски кантон на Федерация Босна и Херцеговина;
 Баня Лука, столицата на Република Сръбска